Ла Камелија има више значења:

 Ла Камелија (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Камелија (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Камелија (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Камелија (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Камелија (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Камелија, Пало Бланко (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Камелија (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Камелија (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику